Calcaneum peut faire référence à:
 Calcanéus, l'os du talon chez les vertébrés
 Calcaneum (hyménoptère), un genre d'insectes de la sous-famille des Anomaloninae

Homonymie en zoologie
Genre d'Apocrites (nom scientifique)